Farthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Farthofer (* 1951), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Lisa Farthofer (* 1991), österreichische Ruderin